Гран-при Португалии 1984 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Впервые прошёл на трассе Эшторил в Португалии. Соревнования состоялись 21 октября 1984 года. Для завоевания титула чемпиона Мира Ники Лауда должен был финишировать вторым. Тогда он, при любом итоге гонки, обходил своего ближайшего и единственного соперника Ален Проста на пол-очка.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Португалии